Chaux kan syfta på:
 Chaux, Côte-d'Or
 Chaux, Territoire de Belfort